Plaats in Indonesië
 Kebonrejo (Temon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Kebonrejo (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kebonrejo (Banjarejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kebonrejo (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kebonrejo (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kebon Rejo, een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java